Pato (esport), esport eqüestre originari de l'Argentina
 El Pato, regió de Colòmbia, al departament del Caquetá 
 Biografies:
 El Pato, àlies de Roberto Abbondanzieri (Bouquet, 1972), futbolista argentí 
 Alexandre Pato o simplement Pato (Pato Branco, Brasil, 1989), futbolista brasiler
 Andrés Pato Bernal (Cadis, 1980), futbolista andalús que ocupa la posició de defensa 
 Chus Pato o María Xesús Pato Díaz (Ourense, 1955), escriptora i activista política gallega 
 Cristina Pato (Ourense, 1980), gaitera i pianista gallega